ŠK HM Ostrava je český šachový klub se sídlem v Ostravě. Od roku 1996, kdy postoupil do Šachové extraligy, se v ní z výjimkou tří sezón udržel a 3x se umístil na třetím místě.

Historie 
Po dobu působení v Extralize klub celkem 5x změnil název. Postupně se jmenoval ŠK H.Fuchs Ostrava, IPM Color Ostrava, ŠK Labortech Ostrava, ŠK Labortech-Geofin Ostrava, ŠK Geofin Ostrava a konečně od roku 2010 opět ŠK Labortech Ostrava.

Přehled výsledků

Česká šachová extraliga

Hráči 
Za šachový klub hráli Extraligu velmistři:
  Petr Velička,  Artur Jakubiec,  Vladimír Talla,  Radosław Jedynak,  Kamil Mitoń,  Zbigniew Pakleza,  Marcin Dziuba,  Radosław Wojtaszek,  Slavko Čičak,  Igors Rausis,  Jacek Stopa,
a mezinárodní mistři:
  Vítězslav Rašík,  Jozef Michenka,  Mirosław Jaworski,  Vlastimil Neděla,  Sergej Berezjuk,  Rafał Antoniewski,  Richard Biolek,  Martin Mrva,  Jakub Czakon.

Reference

Externí odkazy 
 ŠK HM Ostrava v České šachové extralize na Olimpbase.org (týmové statistiky)
 ŠK HM Ostrava v České šachové extralize na Olimpbase.org (individuální statistiky) - řazeno podle počtu odehraných partií

Ostrava, ŠK
Ostrava, ŠK
Ostrava, ŠK
Sportovní kluby v Ostravě
Šachy v Ostravě